Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2011/12.

В плей-офф примут участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 16 декабря 2011 года в Ньоне. На этой стадии 8 команд — победителей групп — были «посеяны»: они встретятся с командами, занявшими 2-е места, причём ответные матчи проведут «дома». Также при жеребьёвке было наложено ограничение: команды из одной страны и из одной группы не могут встретиться на этой стадии.

При жеребьёвке последующих стадий, которая состоится 16 марта 2012 года в Ньоне, «посев» производится не будет, также команды из одной страны или из одной группы могут встретиться на любой стадии.

Участники

Сетка турнира

1/8 финала 

Первые матчи состоялись 14—15 и 21—22 февраля, ответные — 6—7 и 13—14 марта 2012 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 27—28 марта, ответные — 3—4 апреля 2012 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 17—18, ответные — 24—25 апреля 2012 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч состоялся в субботу 19 мая 2012 года в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Интересный факт 
 В ответном матче Барселона —  Байер 04, окончившемся со счётом 7:1 в пользу Барселоны, Лионель Месси забил 5 мячей. Это рекорд для новой истории Лиги Чемпионов.

Примечания 

Плей-офф